Andrij Czernow – ukraiński piłkarz (ur. 1979)
 Andrij Czernow – ukraiński piłkarz (ur. 1976)